Au sein de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (FSSPX), il existe une opposition au rapprochement avec le Saint-Siège. Les tenants de cette opposition ont pour certains été exclus de la FSSPX et ont parfois rejoint ou fondé d'autres groupes religieux.

Querelles internes à la FSSPX 
Issus de la Fraternité sacerdotale Saint-Pie-X (FSSPX) et en dissidence avec elle depuis 2012, plusieurs groupes traditionalistes s'opposent aux tentatives de rapprochement de la Fraternité avec le Saint-Siège. Ils sont dirigés par des évêques excommuniés, dont Richard Williamson.

En d', Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson et Alfonso de Galarreta – trois des quatre évêques consacrés par Marcel Lefebvre - adressent un lettre à Bernard Fellay – quatrième évêque consacré par Lefebvre et supérieur de la FSSPX à l'époque. Dans cette lettre, les trois évêques expriment à Fellay leur opposition quant à la possibilité d'un accord « purement pratique » avec le Saint-Siège.

Richard Williamson est expulsé de la FSSPX en  ; il était l'un des opposants les plus acharnés qui œuvraient contre le rapprochement avec le Saint-Siège. Dans une lettre ouverte, il avait demandé à son supérieur, Bernard Fellay, .

Trois prêtres de la FSSPX ont été relevés de leur apostolat après la publication d'une lettre qu'ils avaient adressée à Bernard Fellay. La lettre reprochait à Fellay de négocier avec le Saint-Siège.

Suites de la rupture de Williamson 
En 2015 et 2016, Williamson ordonne des évêques et des prêtres.

Williamson a fondé, après son exclusion de la FSSPX, l'Union sacerdotale Marcel-Lefebvre (USML), une association de prêtres intégristes en rupture avec la FSSPX, à laquelle ils reprochent de vouloir transiger avec le Saint-Siège. L'association comptait en 2019 une soixantaine de prêtres.

Élection de Davide Pagliarani 
Pour Jean-Marie Guénois, l'éviction de Fellay et l'élection de Davide Pagliarani au poste de supérieur général de la FSSPX en  seraient en partie dues à l'influence « au sein de la Fraternité Saint Pie X » d'une « forte opposition au rapprochement avec Rome » dont les membres se nomment eux-mêmes « résistants ». D'après lui, cela semble d'autant plus vraisemblable que Alfonso de Galarreta et l'abbé Christian Bouchacourt, supérieur du district de France, ont été élus « assistants » du nouveau supérieur.

Voir aussi 

 Églises catholiques indépendantes

Notes et références 

Catholicisme traditionaliste